Allika – wieś w Estonii, w gminie Käina, w prowincji Hiuma.
 Allika – wieś w Estonii, w gminie Kernu, w prowincji Harjumaa.
 Allika – wieś w Estonii, w gminie Kuusalu, w prowincji Harjumaa.
 Allika – wieś w Estonii, w gminie Vinni, w prowincji Virumaa Zachodnia.
 Allika – wieś w Estonii, w gminie Ridala, w prowincji Läänemaa.
 Allika – wieś w Estonii, w gminie Varbla, w prowincji Parnawa.

Rzeki:
 Allika – rzeka w Estonii, dopływ Kasari.